

Geografia
Batumi - già Batumi o Batoum, città della Georgia

Persone
Nicolas Batum - cestista francese

Storia
Trattato di Batumi -  trattato di pace tra la Prima Repubblica di Armenia e l'Impero ottomano